El término Coke puede referirse a:

 Coca-Cola, gaseosa efervescente consumida en todo el mundo.
 New Coke, gaseosa promocional de Coca-Cola comercializada entre 1985 y 2002.
 Jorge Délano «Coke» periodista y caricaturista chileno.
 Jorge Andújar «Coke», futbolista español (Madrid, 1987).
 Joseph Thomas «Coke» Escovedo, percusionista estadounidense de jazz latino y rock latino.
 Jorge Resurrección «Koke», futbolista español (Madrid, 1992).
 Sergio Contreras «Koke», futbolista español (Málaga, 1983).